El término hoyo puede referirse a:

Divisiones administrativas:

 El Hoyo: Población argentina ubicada en el departamento Cushamen.
 Sel del Hoyo: Localidad española del municipio de Luena en Cantabria.
 Allén del Hoyo: Localidad española del municipio de Valderredible en Cantabria.
 Hoyo de Manzanares: Es un municipio español situado al noroeste de la Comunidad de Madrid.
 El Hoyo de Pinares: Es un municipio español de la provincia de Ávila en Castilla y León.
 Poyales del Hoyo: Es un municipio español de la provincia de Ávila en Castilla y León.
 Barchín del Hoyo: Es un municipio español de la provincia de Cuenca en Castilla-La Mancha.

Geografía:

 Sierra del Hoyo: Es una alineación montañosa situada en el noroeste de la Comunidad de Madrid (España), 
 Lagunas de Cañada del Hoyo: Siete lagunas naturales de la provincia de Cuenca en Castilla-La Mancha (España).
 Torre del Hoyo Grande: Está enclavado en el Macizo Central de los Picos de Europa o macizo de los Urrieles, en el Principado de Asturias (España).

Astronomía:

 Un agujero negro (también llamado hoyo negro) es una región finita del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que genera un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de dicha región.

Ciencias ambientales:

 Un agujero u hoyo en la capa de ozono es una reducción extensa que puede observarse, especialmente durante ciertas temporadas del año, en la capa de ozono de la estratósfera de nuestro planeta, en particular en las regiones polares.

Deportes:
 Cada uno de los 18 hoyos de una cancha de golf.

Apellido de:

 José Azcona Hoyo: (1927-2005) Fue presidente de Honduras entre 1986 y 1990.